Андрей Белый: Белый, АндрейБелый, Андрей (настоящее имя Борис Николаевич Бугаев; 1880—1934) — русский писатель и поэт.
 Белый, Андрей (1914—?) — советский футболист.
 Белый, Андрей Анисимович (1922—2011) — Герой Советского Союза, командир взвода связи.
 Белый, Андрей — кошевой атаман запорожских казаков.